Прва лига Црне Горе у сезони 2014/15. је било девето такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је први степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2013/14. из лиге је испао Дечић из Туза, док је Челик из Никшића иступио из лиге, због финансијских средстава. Прије тога, одбор за хитна питања фудбалског савеза Црне Горе одлучио је да ускрати Челику финансијску помоћ која следује све екипе Прве лиге Црне Горе, због нарушаања угледа црногорског фудбала на међународној сцени, јер су на шест утакмица у квалификацијама за Лигу Европе примили укупно 33 гола. умјесто њих, у Прву лигу пласирали су се Бокељ из Котора као побједик Друге лиге и Беране из Берана као побједик двомеча са Морнаром из Бара. Иако је поражен у баражу, Морнар је опстао у Првој лиги јер је Челик иступио из такмичења.

Формат такмичења био је исти као и претходних сезона, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2015/16, док ће другопласирана и трећепласирана екипа, као и побједник Купа играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе. Десетопласирана и једанаестопласирана екипа на крају сезоне играју у плеј офу са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге на крају сезоне 2014/15.

Клубови у сезони 2014/15.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су посебно.

Први и други круг

Трећи круг 
Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

{| table width=100%
|-
| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=1em style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" width=100%
|-
| colspan=5 bgcolor=#98A1B2 style="border:1px solid #7A8392;" |17. коло, 6-10.12.2014.
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
|  Будућност - Младост || 0:0
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Петровац - Сутјеска || 1:1
|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Зета - Ловћен || 2:3|- style="text-align:center; background:#afeeee;"
| Грбаљ - Беране || 1:0|- style="text-align:center; background:#97deff
| Могрен - Рудар || '0:3|- style="text-align:center; background:#97deff
| Бокељ - Морнар || 0:1|- 
|}

| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

|}Легенда: Дерби мечеви

 Табела и статистика 

 Искра је нови прволигаш.
 Беране испада у Другу лигу.

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:

 Морнар - 10 мјесто у првој лиги,
 Могрен - 11. мјесто у првој лиги,
 Дечић - 2 мјесто у другој лиги,
 Игало - 3 мјесто у другој лиги.

 Позиције на табели по колима 

 Домаћин - гост табела 

 Листа стријелаца Листа стријелаца: Идеални тим сезоне 

Избор за идеални тим покренут је од сезоне 2013/14, од стране синдиката професионалних фудбалера. Идеални тим бирају фудбалери који су наступали у прволигашким клубовима, с тим да не могу гласати за играче свог клуба.Идеални тим''':

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2015/16. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2015/16, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2015/16. пласирали су се Морнар  из Бара и Дечић из Туза.

Резултати црногорских клубова у европским такмичењима 2015/16.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први меч

Други меч

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Друга лига Црне Горе у фудбалу
 Куп Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Суперлига Србије у фудбалу 2014/15.
 Фудбалски савез Црне Горе

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал

Прва лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2014/15.